Josep Maria Mas i Casas (1803 - 1883), escriptor, historiador i polític manresà.
 Josep Maria Mas i Enric (1767 - 1815), escrivà de Ripoll.